Fidelis ist ein männlicher Vorname. Er findet als Ordensname und Pseudonym Verwendung. Vereinzelt tritt er auch als Familienname auf. Er stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „der Treue“. Namenstag ist der 24. April nach dem Todestag des Fidelis von Sigmaringen.

Varianten 
 Fidel (spanisch, auch deutsch)
 Fidèle (französisch)
 Fedele (italienisch)

Vorname 
 Jacob Fidelis Ackermann (1765–1815), deutscher Mediziner
 Johannes Fidelis Battaglia (1829–1913), Bischof von Chur 1888–1908

 Fidelis Böhler (1887–1954), deutscher Fahrzeug-Konstrukteur, unter anderem bei Hanomag
 Fidelis Butsch (1805–1879), deutscher Buchhändler und Bibliophilie-Experte
 Fidelis Dehm (1825–1883) war Franziskanerminorit und katholischer Priester, 1877–1880 Apostolischer Visitator in Rumänien
 Fidelis Graf (1827–1901), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich Fidelis Müller (1837–1905), deutscher Priester und Komponist
 Fidelis Rakotonarivo SJ (* 1956), madagassischer Jesuit und Bischof von Ambositra auf Madagaskar
 Fidelis Ruppert OSB (* 1938), Benediktinermönch und Altabt der Abtei Münsterschwarzach am Main in Unterfranken
 José Maria Fidélis dos Santos (1944–2012), brasilianischer Fußballnationalspieler (Bangu AC, CR Vasco da Gama)
 Fidelis Scheu (1780–1830), deutschböhmischer Arzt und Balneologe
 Fidelis Schönlaub (1805–1883), Bildhauer
 Fidelis von Stotzingen OSB (1871–1947), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Benediktiner
Fidelis Weiß O.S.Fr. (1882–1923), deutsche Franziskanerin und Mystikerin

Familienname 
 Andressa Fidelis (* 1994), brasilianische Sprinterin
 Chinenye Fidelis (* 1993), nigerianische Gewichtheberin

Pseudonym 
Fidelis findet sich als Pseudonym verwendet u. a. von
 Felix Boenheim (1890–1960), einem deutschen Arzt, Politiker, Historiker und Autor
 Otto M. Karpfen (als Otto Maria Fidelis, 1900–1969), österreichischer Chemiker und Literaturkritiker
 Agnes Maule Machar (1837–1927), einer kanadischen Sozialreformerin, Journalistin und Schriftstellerin
 Hermann Popert (1871–1932), einem deutschen Rechtsanwalt, Richter und Schriftsteller

Ordensname 
Bekannter Träger des Ordensnamens Fidelis ist
 Markus Roy oder Rey (1578–1622), ein in Sigmaringen geborener Philosoph und Jurist, der nach seinem Eintritt in den Kapuzinerorden den Ordensnamen Fidelis annahm und als gegenreformatorischer Missionar in der Schweiz starb; im Jahr 1746 wurde er als Märtyrer von der katholischen Kirche heiliggesprochen als Fidelis von Sigmaringen.

Siehe auch 
 Kloster Sankt Fidelis
 St. Fideliskirche
 Semper fidelis
 Fidel (Vorname)
 Fidelis (Florida), Ort im US-Bundesstaat Florida

Männlicher Vorname